Sapois kan syfta på:
 Sapois, Jura
 Sapois, Vosges